Guanciale – sinonimo di cuscino
 Guanciale – taglio di carne corrispondente alla guancia del maiale
Guanciale amatriciano – specialità di Amatrice
Lino Guanciale – attore italiano